

Cinema 
 Blackmail – film del 1920 diretto da Dallas M. Fitzgerald
 Ricatto (Blackmail) – film del 1929 diretto da Alfred Hitchcock
 L'ultimo ricatto (Blackmail) – film del 1939 diretto da H.C. Potter
 Blackmail – film del 1947 diretto da Lesley Selander
 Blackmail – episodio di E... ora qualcosa di completamente diverso del 1971 
 Doppio ricatto (Blackmail) – film del 1991 diretto da Ruben Preuss
 Il prezzo del destino (Blackmail) – film del 2005 diretto da Anil Devgan

Musica 
 Blackmail – gruppo musicale tedesco
 Blackmail – traccia dell'album The Runaways delle The Runaways del 1976

Televisione 
 Blackmail – serie televisiva britannica degli anni 1960
 Ricatto (Blackmail) – episodio della quarta stagione di Dallas
 Ricatto (Blackmail) – episodio della terza stagione di Highlander